

Села:
 Іванівці — Вінницька область, Барський район
 Іванівці — Вінницька область, Літинський район
 Іванівці — Закарпатська область, Мукачівський район
 Іванівці — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Іванівці — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Іванівці — Львівська область, Стрийський район
 Іванівці — Хмельницька область, Волочиський район
 Іванівці — Чернівецька область, Дністровський район

Зупинний пункт:
 Іванівці — Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень, Львівська залізниця

Іванівці — село, Гродненська область, Гродненський район

Іванівці — село, Республіка Комі